Castella puede referirse a: 

 Castella, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Castella, bizcocho japonés.
 Castella, depósito de agua en la Antigua Roma.

 Otros términos similares:
 Castillo.
 Castilla, región histórica española.
 Incastellamento, denominación historiográfica para ciertos lugares fortificados en la Edad Media europea.